Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées 2012 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Сен-Годенс и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 50 тысяч долларов.

В 2012 году турнир прошёл с 14 по 20 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Анастасия Пивоварова
 в парном разряде —  Каролин Гарсия и  Орели Веди

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Александра Панова (№ 79 в мире на тот момент). Россиянка не смогла подтвердить свой статус, не без труда выиграв лишь один матч. В её отсутствие и прочие сеянные не смогли побороться за выход в финал, пропустив туда Мариану Дуке-Мариньо и Клер Фёэрстен, где колумбийка взяла верх над хозяйкой кортов по итогам трёхсетовой встречи. Прошлогодняя чемпионка — Анастасия Пивоварова — не защищала свой титул.

В парном соревновании несеянные комбинации также сыграли удачнее своих более статусных собратьев, позволив им общими усилиями выиграть лишь один матч. В титульном матче же встретились пара Весна Долонц / Ирина Хромачёва и Наоми Броуди / Юлия Глушко, где сербка и россиянка оказались значительно сильнее, завершив игру уже по итогам 14 геймов. Прошлогодние чемпионки — Каролин Гарсия и Орели Веди — свой титул не защищали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мариана Дуке-Мариньо обыграла  Клер Фёэрстен со счётом 4-6, 6-3, 6-2.
 Дуке-Мариньо выигрывает 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Фёэрстен уступает свой 3-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Весна Долонц /  Ирина Хромачёва обыграли  Наоми Броуди /  Юлию Глушко со счётом 6-2, 6-0.
 Долонц выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре федерации.
 Хромачёва выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées
 Цикл женских турниров ITF 2012

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Май 2012 года
2012